Selenodes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Achille Guenée 1845. Selenodes ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vecklare
Selenodes